Piotr Pawłowski – aktor
 Piotr Pawłowski – działacz społeczny
 Piotr Pawłowski – fizyk
 Piotr Pawłowski – gitarzysta basowy
 Piotr Pawłowski – kajakarz
 Piotr Pawłowski – perkusista
 Piotr Pawłowski – piłkarz
 Piotr Pawłowski – żużlowiec